

Aéronautique 
Philippine Air Force est l'armée de l'air des Philippines

Anthroponymie 
Philippine, un prénom féminin peu usité en France mais porté par quelques personnalités.
Philippine de Gueldre
Philippine de Hainaut
Philippine Leroy-Beaulieu
Philippine d'Orléans
Philippine de Rothschild
Philippine Zadéo

Sainte catholique 
 Philippine,  Philippine Duchesne ou Rose-Philippine Duchesne (1769-1852), religieuse, sainte de l'Église catholique romaine, célébrée le 18 novembre.

Toponymie 
Philippine, village néerlandais de la commune de Terneuzen
Philippines est un archipel

Histoire 
 La Philippine, traité conclu en 1222 sous Philippe Auguste entre ce dernier représenté par le procureur du Roi Nicolas Harrode et les instances ecclésiastique de la ville de Paris représentées par l'évêque Guillaume de Seignelay. Le chapitre cathédral de Paris, renonçant à prétendre à certains privilèges, reconnait la compétence juridictionnelle du Châtelet pour les affaires les plus graves. C'est une quasi expropriation.
 Les deux Philippines (la Grande et la Petite) sont deux traités conclus sous Philippe le Bel entre ce dernier et les instances de la ville de Lyon (archevêque et chapitre cathédral), entérinant l'annexion de la ville par le royaume.

Homonymie